Морской кот, или обыкновенный хвостокол () — скат из семейства хвостоко́ловых, широко распространённый в тёплых водах восточной части Атлантического океана. Несмотря на широкое распространение и обитание этого ската в хорошо исследованных морях, образ его жизни изучен плохо.

Морские коты встречаются в прибрежных водах на глубине до 60 м. Максимальная зарегистрированная ширина диска 60 см. Грудные плавники этих скатов срастаются с головой, образуя ромбовидный диск, ширина которого слегка превышает длину. На тонком и длинном хвосте расположены верхняя и нижняя плавниковые складки. Окраска дорсальной поверхности диска ровного цвета, гладкая кожа лишена чешуи. У крупных особей вдоль средней линии диска может пролегать ряд бугорков.

Морские коты охотятся в основном на донных ракообразных, а также моллюсков, полихет и небольших костистых рыб. Они размножаются путём яйцеживорождения. Эмбрионы развиваются в утробе матери, питаясь желтком и гистотрофом. В помёте 4—9 новорождённых. Морские коты способны наносить ядовитым шипом болезненные уколы, которые обычно не угрожают жизни. Эти скаты не являются объектом целевого промысла. В качестве прилова в большом количестве попадаются при коммерческом лове. Их мясо съедобно.

Таксономия и филогенез 
Морские коты были хорошо знакомы людям ещё в древности. Древние греки называли их  — «горлица», а в Древнем Риме вид был известен под именем  — «пастернак». Впервые морской кот был научно описан Карлом Линнеем как Raja pastinaca в 1758 году. Позднее он был отнесён к роду хвостоколов. В литературе имеется как минимум 25 более ранних упоминаний об этом виде под различными небиномальными названиями, например, Raja corpore glabro, aculeo longo anterius serrato in cauda apterygia, Pastinaca marina prima и Pastinaca marina lævis. Некоторые данные, также как и частично описание Линнея, относятся к другим видам хвостоколов. Для уточнения таксономического статуса необходимы дополнительные исследования.

Хвостоколов Dasyatis chrysonota, обитающих у южного побережья Африки, долгое время считали разновидностью обыкновенных хвостоколов. Однако отсутствие у последних голубых отметин и различия по морфологическим и меристическим признакам позволили в 1993 году признать их самостоятельными видами. Различия между этими двумя видами и хвостоколом Тортонезе из Средиземного моря неясны и требуют дальнейших исследований.

В 2001 году был опубликован филогенетический анализ 14 видов хвостоколов, основанный на морфологии. Обыкновенный хвостокол был признан самым базальным членом рода.

Ареал и места обитания 
Морского кота можно встретить до 61° к северу, но в целом эта рыба тяготеет к субтропическим водам. Этот скат держится в основном вблизи берега, часто заходя в эстуарии рек и появляясь у прибрежных скал. Его ареал сосредоточен вдоль береговой линии всей Европы начиная от западной части Балтийского моря на юг до Гибралтарского пролива и дальше — вдоль побережья Африки до Сенегала. Ареал морского кота включает всё Средиземноморье (в западной части Средиземного моря он встречается чаще), он водится также в Мраморном, Чёрном и Азовском морях. В Атлантическом океане морские коты обычны у Канарских и Азорских островов. Это один из немногих скатов, встречающихся в российских водах, и единственный хвостокол украинских вод (Чёрное и Азовское моря).

Типичный биотоп морского кота — мелководье, с песчаным или илистым дном. Он встречается в основном не глубже 60 м, хотя отмечалось его нахождение и на 200-метровой глубине.

Описание 
Морской кот — типичный представитель хвостоколовых; его облик характерен для этого семейства. Грудные плавники этих скатов срастаются с головой, образуя ромбовидный плоский диск, ширина которого лишь немного больше длины, с закруглёнными плавниками («крыльями»). Передний край диска почти прямой, рыло чуть заострённое, слегка выступает за пределы диска. Шкура этого ската в целом гладкая, но на спине имеется небольшое количество мелких костных бляшек и тупых колючек. Длинный и гибкий бичевидный хвост у взрослых морских котов равен по длине диску, у молодых примерно в полтора раза длиннее тела. Как и другие хвостоколы, морской кот имеет на хвосте зазубренный шип, или иглу, соединённую протоками с ядовитой железой. Иногда у скатов бывает 2 или даже 3 шипа, поскольку периодически они обламываются и на их месте вырастает новый. Позади шипа хвостовой стебель покрывают мелкая верхняя и глубокая нижняя кожные складки. 

У морского кота ядовитая игла находится у середины хвоста; у крупных особей она может достигать длины 35 см. Окраска тела обыкновенного хвостокола контрастная — спина тёмная, коричневатого, серого, или грязно-оливкового цвета, нередко густо покрыта мелкими пятнами в виде полос или колец, образующими рисунок (пятна, имеют, как правило, тот же тон, что и основной фон, но более насыщенный цвет и не сильно выделяются). Брюхо светлое, грязно-белое, без рисунка. На вентральной поверхности диска расположены 5 жаберных щелей, рот и ноздри; за глазами жаберная полость открывается очень широкими брызгальцами, которые намного больше глаз и расположены близко друг к другу. Во рту имеется 28—38 верхних и 28—43 нижних зубных рядов. Зубы мелкие и притуплённые. Дно ротовой полости покрывают бугорки.

Обычная длина этого ската — около 1 м вместе с хвостом, средний вес взрослой особи 6—10 кг, но иногда встречаются морские коты длиной до 2,5 м и весом до 20 кг, то есть морской кот относится к крупным представителям надотряда скатов. Максимальная зарегистрированная ширина диска 1,4 м. Как у всех скатов, самки несколько крупнее самцов.

Биология 
Подобно всем скатам, морской кот поедает мелких донных животных, таких как ракообразные, Моллюски и Полихеты, крупные скаты иногда могут поймать рыбу. В ходе одного исследования, проведённого в заливе Искендерун, Турция, было обнаружено, что ракообразные составляют до 99 % рациона морских котов. С возрастом доля рыб в рационе увеличивается. Другое исследование у берегов Киликии, Турция, выявило, что наиболее важным компонентом рациона этих скатов являются креветки семейства Penaeidae  Metapenaeus stebbingi, за которыми следовали креветки семейства Alpheidae  Alpheus glaber и крабы семейства Portunidae Charybdis longicollis; самцы чаще охотятся на головоногих, а самки на рыб. В неволе обыкновенные хвостоколы охотно поедают рыбу, различных морских червей, нарезанных на куски креветок и морских гребешков. Панцири ракообразных и раковины моллюсков скаты разгрызают с помощью мощных зубов, слитых в единую пластину. Морские коты могут наносить некоторый ущерб культивируемым мидиевым или устричным банкам. Как и многие другие скаты, морской кот значительную часть времени проводит, полузарывшись в песок или ил. Как правило, морские коты держатся поодиночке, лишь изредка образуя небольшие скопления. У них наблюдается некоторая сегрегация по полу, в целом они более активны ночью.

Размножение 
Размножение морских котов изучено плохо, несмотря на то, что эта рыба известна учёным издавна. Подобно прочим хвостоколообразным морской кот относится к яйцеживородящим рыбам. Эмбрионы развиваются в утробе матери, питаясь желтком и гистотрофом. Самки дают приплод два раза в год после 4-месячной беременности, принося за один раз 4—9 детёнышей (в среднем 7); в Северной Атлантике вымет детёнышей отмечен в июле—августе, у Балеарских островов — в середине июня — июле. Только что родившаяся молодь имеет в длину около 20 см при ширине диска 8 см; она держится преимущественно в местах с песчаным дном. Самцы и самки достигают половой зрелости при ширине диска 22—32 и 24—38 см соответственно. Максимальная зарегистрированная продолжительность жизни в дикой природе составляет 10 лет, а в неволе 21 год. На морских котах паразитируют трематоды Heterocotyle pastinacae и Entobdella diadema и ленточный червь Scalithrium minimum.

Взаимодействие с человеком 
Морской кот — это один из наиболее известных европейским народам скатов. Часто под названием «скат-хвостокол» подразумевается именно этот вид. Древние греки и римляне очень боялись его яда. Например, Клавдий Элиан (175—235 н. э.) считал раны, нанесённые шипом ската, неизлечимыми. Римский писатель-эрудит Плиний Старший (23—79 н. э.) в своей «Естественной истории» писал, что шип морского кота способен убить дерево, пробить доспех и покрыть железо ржавчиной. Греческий поэт Оппиан (172—210 н. э.) утверждал, что яд может даже растворить камень. Согласно древнегреческой мифологии Геракл потерял палец из-за укола шипом ската, а Цирцея вооружила копьём с наконечником из такого шипа своего сына Телегона, который случайно убил им своего отца Одиссея.

Британский зоолог Фрэнсис Дэй в своём труде « The Fishes of Great Britain and Ireland» (1884) отмечал, что обыкновенные хвостоколы несъедобны из-за того, что «их мясо дурно пахнет и неприятно на вкус», а уэльские рыбаки используют жир их печени для лечения ожогов и прочих ран.

Обращение с пойманным скатом, как и со всеми хвостоколами, требует высокой осторожности, поскольку укол его ядовитой хвостовой иглы чрезвычайно болезнен и может вызвать тяжёлое недомогание. Морские коты представляют опасность и для купающихся людей, которые могут наступить на ската, почти невидимого на дне. По некоторым данным, от уколов морского кота страдает ежегодно до 3 тыс. чел.

Промысловое значение 
Мясо морского кота невысокого качества, оно чрезмерно жирное, жёсткое, обладает неприятным запахом ворвани и не отличается хорошим вкусом. Несмотря на это ранее существовал (и существует местами в настоящее время) его промысловый лов. Во Франции ценится вкусная печень ската, содержащая до 63 % жира, из которой готовят такие блюда как  и . Иногда в ряде стран Европы в продаже можно встретить мясо морского кота в копчёном или вяленом виде. В прошлом во время весенних миграций морских котов в Керченском проливе ловили до 10 тыс. голов этого вида за один заброс невода.

Морские коты в неволе 
Изредка обыкновенных хвостоколов держат в аквариумах с морской водой, но содержание этого ската в комнатном аквариуме сложно — для этого требуется очень большой объём (от 1 тыс. л), кроме того морской кот весьма требователен к температурному режиму и химическому составу воды. Однако морские коты успешно содержатся в крупных аквариумах и океанариумах, например в Алуште. В этом аквариуме скаты получают корм, состоящий в основном из мелкой морской рыбы.

Статус популяции 
Данных для оценки Международным союзом охраны природы статуса сохранности вида недостаточно. Численность морского кота в различных районах его ареала изучена мало, но известно, что в большинстве мест скат не является многочисленной рыбой. В Средиземном море морские коты попались всего в 0,5 % от общего количества забросов сети. Впрочем, у Балеарских островов обыкновенные хвостоколы составляют до 40 % по массе от улова пластиножаберных рыб. Основные районы обитания скатов — песчаные отмели у берега — относятся к местам, наиболее подверженным воздействию антропогенного фактора, поэтому популяция морского кота испытывает сильное давление со стороны человека.

Примечания

Ссылки 
 

 Фотогалерея

Хвостоколообразные
Рыбы Атлантического океана
Животные, описанные в 1758 году